Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1925 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Suzanne Lenglen je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Suzanne Lenglen (prvakinja)
  Yvonne Bourgeois (tretji krog)
 - 
  Simone Passemard (četrtfinale)
  Helene Contostavlos (polfinale)
  Marguerite Billout (četrtfinale)
  Diddie Vlasto (polfinale)
  J. Vaussard (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1925